Pierre Blondeau peut faire référence à :
  (1672-?), monnayeur et ingénieur français ;
 Pierre Blondeau (1954-), militant associatif et politique français, buraliste à La Cigale à Saint-Pons-de-Thomières, impliqué malgré lui dans une affaire d'antiterrorisme.